Колокольцовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колокольцовка — село в Красноармейском районе Самарской области.
 Колокольцовка — село в Калининском районе Саратовской области.